MNTF steht als Abkürzung für:

 Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät an der Universität Augsburg
 Multinational Taskforce (englisch Mulitnational Battlegroup), siehe KFOR #Struktur 2006

Abkürzung